

Musica 
 Kind – album degli Stereophonics del 2019

Persone 
 Adolfo Kind – ingegnere svizzero naturalizzato italiano
 Michael Kind – attore tedesco
 Paolo Kind – ingegnere, sportivo e dirigente sportivo italiano, figlio di Adolfo
 Richard Kind – attore statunitense
 Ron Kind – politico statunitense
 Thomas Kind Bendiksen – calciatore norvegese

Altri progetti